Амир Мамед оглу Рустамов (10 декабря 1909 — 13 апреля 1979) — генерал-майор инженерных войск,  участник Великой Отечественной войн.

Биография 

Амир Мамед оглу Рустамов родился 5 декабря 1909 году в г. Шуша в Елизаветпольской губернии Российской империи. В РККА с 1932 году. До 1937 году в составе различных формирований РККА воевал с басмачеством в Средней Азии. В 1941 году окончил Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева. В 1942-1943 гг. сражался под Ростовом и на Кавказе.

После войны – начальник оперативного отдела штаба инженерной службы сухопутных войск.

В 1952 году окончил Высшую военную академию им. К. Е. Ворошиловаа. С 1952 по 1956 гг. – начальник инженерных частей в составе группы советских войск в Германии. С 1956 по 1966 гг.-начальник инженерных войск Сибирского военного округа. С 1966 по 1969 гг. – начальник кафедры Военно-инженерной Академии им.Куйбышева.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды.

Награды 

 ордена Красной Звезды
 Орден Боевого Красного Знамени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги» (1945)
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Литература 

 Анвар Чингизоглы. Рустамовы. Баку, "Сой", 2009, с.51-54.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне

Примечания

Ссылки 

Военные Азербайджана
Рустамовы
Умершие 13 апреля
Умершие в 1979 году
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева